Кенред () — король Мерсии в 704—709 годах. Сын Вульфхера и . Брат святой Вербурги.

Биография 
Вероятно, на момент смерти отца в 675 году Кенред был ещё слишком молод, а потому занял трон лишь после отречения своего дяди Этельреда в 704 году. В «Англосаксонской хронике» упоминается, что Кенред ещё в 702 году стал «королём южных умбров» (), однако значение этого термина неясно.

Никаких сведений о продлившемся всего четыре года правлении Кенреда не сохранилось. Единственное известное его деяние состоит в том, что он вместе с королём Эссекса Оффой поменял королевскую корону на монашеский клобук. Оффа прибыл ко двору Кенреда, чтобы просить в супруги его тётку, дочь короля Пенды Кинизвинту. Однако та сумела так искусно поступить с ними, что склонила их обоих принять монашеский чин и ехать в Рим для пострижения от самого папы Константина. Кенред пребывал там до конца своих дней, но дата его смерти неизвестна.

Имя Кенреда засвидетельствовано в нескольких хартиях, предоставляющих землю, в частности епископу Лондона , аббатисе Вустера Катсвит и аббатству Эвешем.

Примечания

Литература

Ссылки 
 England, Anglo-Saxon & Danish Kings 

Короли Мерсии VIII века
Монархи, отрёкшиеся от престола
Иклинги